Black-and-white es la forma de llamar en inglés al formato visual "blanco y negro".

Black and White puede referirse también a:
 Black & White (videojuego), de Lionhead Studios.
 Black & White: Creature Isle, pack de expansión del videojuego anterior.
 Black & White 2, secuela del videojuego anterior.
 Pokémon Black y White
 Black and White (canción de Static-X)
 The Black and White Album, de The Hives.
 Black and white cookie
 Black and White (película)